Coquille lehetséges jelentései:

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Coquille (település) – az Oregon állambeli Coos megye székhelye
 Coquille-folyó (Oregon)
 Coquille-folyó (Kanada) – a Nicabau-folyóból kiágazó vízfolyás

Járművek 
 Coquille (gőzhajó) – 1908-ban épült gőzhajó Oregonban
 Coquille (fregatt) – 1794-ben épült francia jármű

Társadalom 
 Coquille-ok – oregoni eredetű indián törzs
 Coquille (indián törzs) – a coquille-ok szövetségileg elismert szervezete